Geréb (Hrábzke), szlovákiai község
geréb, erdélyi szász elöljáró a középkorban
Geréb férfinév